Harrington House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harrington House (Massachusetts), ID-Nr. 76000281
 Harrington House (Oregon), ID-Nr. 87000360
 Harrington House (Vermont), ID-Nr. 83003230